Il singolare dell'Heineken Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Dominik Hrbatý era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Gilles Elseneer.

Greg Rusedski ha battuto in finale Jérôme Golmard 6-7 (0-7), 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Marat Safin (secondo turno)
  Goran Ivanišević (quarti)
  Jan-Michael Gambill (primo turno)
  Sjeng Schalken (secondo turno)

 Jiří Novák (semifinali) 
 Greg Rusedski (campione) 
 Andreas Vinciguerra (primo turno) 
 Dominik Hrbatý (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2002
ATP Tour 2002